Sorozatnak nevezzük azonos jellegű vagy hasonló dolgok valamiképpen összefüggő egymásutánját.

 Például sorozatot alkot a tartalmilag, formailag bizonyos mértékben összetartozó művek, kiadványok összessége, de a filmek és tévéfilmepizódok is (lásd: tévésorozat).
 Sorozat (matematika)

ar:سلسلة